Ayutla ist der Name mehrerer Orte und Municipios in Mittelamerika:

 Ayutla (San Marcos), Gemeinde (Municipio) im Departamento San Marcos, Guatemala

 Ayutla de los Libres, Ort in Mexiko (Bundesstaat Guerrero)
 Ayutla  (Jalisco), Ort in Mexiko
 San Pedro y San Pablo Ayutla, Ort in Mexiko (Bundesstaat Oaxaca)
 Ayutla (Puebla), Ort in Mexiko
 Ayutla (Querétaro), Ort in Mexiko

 Municipio Ayutla (Jalisco), Municipio in Mexiko
 Municipio Ayutla de los Libres, Municipio in Mexiko
 Municipio San Pedro y San Pablo Ayutla, Municipio in Mexiko